Durant kan syfta på

 Durant – en krater på Venuss, se Lista över kratrar på Venus#D
 Durant, Iowa – en ort i Cedar County, Muscatine County, och Scott County
 Durant, Oklahoma – administrativ huvudort i Bryan County
Kevin Durant (1988–), amerikansk basketspelare